USS Hawaii es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Hawaii (CB-3), crucero de la clase Alaska; construcción cancelada.
 USS Hawaii (SSN-776), submarino nuclear de la clase Virginia comisionado en 2007.
Hawaii, USS